Владимир Александрович Жуков (1922—1945) — участник Великой Отечественной войны, командир 1-го танкового батальона 1-й гвардейской танковой бригады (8-го гвардейского механизированного корпуса, 1-й гвардейской танковой армии, 1-го Белорусского фронта), гвардии майор. Герой Советского Союза (1945).

Биография 
Родился 1 августа 1922 года в селе Васильево-Шамшево Кагальницкого района Ростовской области в семье крестьянина. Русский.

Окончил Кагальницкую среднюю школу № 1.

В 1940 году призван в ряды Красной Армии. Окончил Орловское бронетанковое училище. В боях Великой Отечественной войны с ноября 1941 года. Воевал на 1-м Белорусском фронте. Член ВКП(б)/КПСС с 1942 года.

В составе 1-й гвардейской танковой бригады участвовал в боях под Москвой, на Воронежском и Калининском фронтах, Курской дуге и в Харьковско-Богодуховской операции, на правобережной Украине в освобождении Житомирской, Винницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской и Волынской областей, Сандомирском плацдарме, Висло-Одерской, Восточно-Померанской и Гдыньской операциях, а также в штурме Берлина.

Командир танкового батальона гвардии майор В. А. Жуков 15—19 января 1945 года в ходе Висло-Одерской операции с батальоном прошёл с боями более 250 километров, овладел рядом городов, успешно форсировал реки Пилица и Варта на территории Польши, нанёс противнику значительный урон.

Погиб 19 апреля 1945 года в бою за берлинские аэропорты Адлерсхоф и Темпельхоф. По одним данным — похоронен в Тиргартене (Берлин), по другим данным — похоронен в братской могиле в г. Либенау (Германия).

Его однополчане прислали матери письмо:

«Дорогая Дарья Даниловна! Вам пишут боевые друзья вашего сына, Владимира Александровича Жукова. С болью сообщаем о гибели вашего сына. Он отдал свою жизнь за свободу нашей Советской Родины».

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования в ходе Висло-Одерской операции и проявленные при этом мужество и героизм гвардии майору Владимиру Александровичу Жукову присвоено звание Героя Советского Союза.
 Награждён орденом Ленина, орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степени, двумя орденами Красной Звезды.

Память 
 Именем Жукова названы улица и школа в селе Иваново-Шамшево, в которой находится музей, посвященный герою-земляку.
 Память о Герое увековечена в наименовании улиц в райцентре Кагальник Ростовской области и районном центре Иваничи на Волыни, который он освобождал.
 Мемориальная доска в память о Жукове установлена Российским военно-историческим обществом на здании Кагальницкой средней школы № 1, где он учился.
  В 2021 году Военному учебному центру при Донском государственном техническом университете присвоено звание имени Героя Советского Союза Жукова Владимира Александровича.

См. также 
 Список Героев Советского Союза Ростовской области.

Примечания

Ссылки 

 Жуков Владимиp Александpович // Герои Дона : биобиблиографический справочник / Донская государственная публичная библиотека ; сост. Н. Н. Зайцева. Ростов-на-Дону, 2017 – .
 Книга памяти первогвардейцев-танкистов 1941—1945 гг.

Танкисты Великой Отечественной войны
Похороненные в Берлине
Члены КПСС
Выпускники Орловского бронетанкового училища